А́удру (, ) — посёлок в центре уезда Пярнумаа в Эстонии, расположен в 6 км на северо-запад от Пярну на берегу Балтийского моря и является административным центром одноимённой волости. По состоянию на 1 января 2011 года в посёлке проживало 1548 человек.

Расположен на берегу реки Аудру (). В Аудру имеются средняя школа и церковь.

История 
Созданная в средние века мыза Аудру была центром Аудруского ведомства Эзель-Викское епископства. В 1661 году в Аудру скончались шведский фельдмаршал Йоган Банер () и вдова губернатора Эстонии Генриха фон Турна () Йоганна Маргарета Баденская () (1623–1661), которая была дочерью маркграфа Баден-Дурлаха Фридриха V (1594–1659) и его первой жены Барбары Вюртембергской (1593–1627), внучкой герцога Вюртембергского Фридриха I (1557–1608).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт волости Аудру  

Населённые пункты Эстонии
Пярну (муниципалитет)